Lewes bezeichnet:

 eine Stadt in England, siehe Lewes
 Lewes (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 einen Ort im US-Bundesstaat Delaware, siehe Lewes (Delaware)
 einen Fluss im British Columbia, Kanada, siehe Lewes (Fluss)
 einen District in der Grafschaft East Sussex, England, siehe Lewes District
 einen englischen Schriftsteller, Literaturkritiker und Philosophen, siehe George Henry Lewes (1817–1878)

Siehe auch
 Lewe
 Lewels
 Lèves